QK – codice vettore IATA di Air Canada Jazz